Никола́й Леони́дович Леш (1888—1916) — штабс-капитан лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный. Из дворян Смоленской губернии. Средний сын генерала от инфантерии Леонида Вильгельмовича Леша.

Окончил Одесский кадетский корпус (1907) и Павловское военное училище (1909), откуда выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии стрелковый полк.

В Первую мировую войну поручик Леш вступил в рядах лейб-гвардии 3-го стрелкового полка. Был пожалован Георгиевским оружием

Убит в бою 15 июля 1916 года. Посмертно произведен в штабс-капитаны и удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

Был похоронен на Царскосельском братском кладбище.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 22.11.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 13.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 7.06.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 25.07.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 2.04.1917)

Источники 
 Армия и флот свободной России, № 163. — 15 (28) июля 1917 г. — С. 7.
 Глиндский В. П. Боевая летопись Лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка. — Париж, 1935.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Павловского военного училища
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры Георгиевского оружия